Wetzer este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ioan Wetzer (1916-?), fotbalist român
 Rudolf Wetzer (1901-1993), fotbalist român